Hamr es el nombre de los siguientes lugares en la República Checa:

 Hamr, un pueblo en la región de Bohemia del Sur (distrito de Jindřichův Hradec).
 Hamr (Litvínov), parte administrativa de la ciudad Litvínov, región de Ústí nad Labem.
 Hamr (Val), parte administrativa de la aldea Val, región de Bohemia del Sur (distrito de Tábor).
 Hamr na Jezeře, un pueblo en la región de Liberec (distrito de Česká Lípa).

Otros 

 HAMR (tecnología), Grabación magnética asistida por calor, una tecnología para el almacenamiento de datos en disco duro.